«Аварийный выход» () — польская кинокомедия  года.

Сюжет 
Ядвига Коленда — руководитель гмины, а её муж выращивает гусей и розы. Их дочь беременна и не хочет признаться, кто является отцом будущего ребёнка. Родители решили найти ей мужа. Отец привёз «кандидата» из большого города. Он говорил, что работает телевизионным редактором, но оказалось, что он преступник. Кто-то об этом знает и шантажирует его. Хорошо, что комендант милиции любит гусятину, а приходский ксёндз любит розы.

В ролях 
 Божена Дыкель — Ядвига Коленда, начальник гмины,
 Ежи Михотек — Владислав Коленда, муж Ядвиги,
 Кшиштоф Ковалевский — комендант милиции,
 Фердинанд Матысик — Малешко, служащий гмины,
 Мария Гладковская — Дорота, дочь Колендов,
 Анджей Голеевский — Бронек Сикора, жених Дороты,
 Збигнев Бучковский — Калафиор, приятель Бронека,
 Болеслав Плотницкий — приходский ксёндз,
 Ядвига Скупник — Хелена Фельдшерова, соседка Колендов,
 Рышард Яблоньский — парень имеющий бить Бронека на танцах,
 Зыгмунт Белявский —  актёр в царском мундире в туалете в здании телевидения,
 Хенрик Хунко — священник в семинаре.

Ссылки 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Кинокомедии 1982 года
Кинокомедии Польши
Фильмы Польши 1982 года
Фильмы киностудии KADR